Ел Хикаро има више значења:

 Ел Хикаро (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Хикаро (Виља Комалтитлан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Хикаро (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Хикаро (Акапулко де Хуарез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Хикаро (Сан Педро Мистепек -дто. 22 -), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Хикаро (Сантијаго Пинотепа Насионал), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Хикаро (Актопан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Хикаро (Котастла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Хикаро (Чинамека), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Хикаро (Идалготитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Хикаро (Манлио Фабио Алтамирано), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Хикаро (Минатитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Хикаро (Плаја Висенте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Хикаро (Сајула де Алеман), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Хикаро (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику